Roger King (musicus), Brits toetsenist
 Roger King (politicus) (1943), Brits politicus
 Roger King (producent) (1944-2007), Amerikaans producent